Nicole Hostettler, née en 1947, est une pianiste, organiste et claveciniste vaudoise.

Biographie
Nicole Hostettler, née Mercier, est la spécialiste lausannoise du clavicorde. Elle étudie la musique au Conservatoire de Lausanne : le piano dans la classe de Céline Volet, l'orgue, en 1973, dans la classe d'André Mercier, puis le clavecin dans la classe de Christiane Jaccottet, auprès de laquelle elle obtient un premier prix de virtuosité en 1976. Elle remporte également le prix des anciens élèves pour le meilleur examen d'harmonie en 1969, ainsi que le prix Alexandre Dénéréaz pour avoir obtenu le meilleur résultat aux examens des classes professionnelles d'orgue en 1973. Elle se perfectionne auprès de Johann Sonnleiter à Zurich, ainsi que de Gustav Leonhardt à Harvard, avant de se diriger vers le pianoforte et le clavicorde.

Nicole Hostettler mène une carrière de concertiste. Co-titulaire, avec Jacqueline Isoz, de l’orgue du temple Saint-Paul, elle se produit avec de nombreux artistes, comme l'Orchestre Cinqsept, Christine Sartoretti, Irène Gaudibert ou François Gottraux, essentiellement en tant que continuiste. Mais son duo le plus connu reste celui qu'elle forme aux claviers anciens avec Pierre Goy. Ils enregistrent ensemble l’œuvre pour un et deux clavicordes de Johann Gottfried Müthel en 2003, ainsi que les œuvres à deux claviers d'Armand-Louis Couperin, en 2010, sur les claviers d'époque de Joseph-Pascal Taskin à Paris. Nicole Hostettler a été à l'origine des Concerts de Villeneuve, qu'elle fonde le  pour sensibiliser les mélomanes et récolter des fonds destinés au renouvellement de l’orgue pneumatique de l’église de Villeneuve, qui donnait des signes d’essoufflement. Le succès rencontré permet l'achat d'un nouvel orgue en 1991 et donne en outre l'occasion à la manifestation de perdurer pendant vingt-sept ans grâce à un comité d'organisation placé sous la conduite de Nicole Hostettler, remplacé au tournant des années 2000 par une équipe plus jeune. Elle enseigne le clavecin et la basse continue au Conservatoire Populaire de Genève, ainsi qu'au Centre de musique ancienne du Conservatoire de musique de Genève. Entre 2004 et 2011, elle est professeur de clavicorde à la Haute École de musique de Genève.

Retraitée, Nicole Hostettler conserve une activité de concertiste, principalement consacrée au cercle élargi de Jean-Sébastien Bach et de ses proches. Elle enregistre d'ailleurs en 2009 Die Kunst der Fuge de Bach, aux éditions Cantando, au clavicorde. Elle réside à Aigle avec son mari Michel Hostettler.

Sources 
 
 Feuille d'avis de Lausanne, 1969/07/09, 
 Feuille d'avis de Lausanne, 1973/07/05, 
 "Un quart de siècle l'année prochaine", 24 Heures, 2006/03/07, 
 Couperin, Armand-Louis, Armand-Louis Couperin & les claviers expressifs de Pascal Taskin, [S.l.], Lyrinx, 2010, cote BCUL: DCR 11187
 Bach, Johann Sebastian.  Die Kunst der Fuge, cote BCUL: 12359 [S.l.], Cantando, [ca 2009]
 Reichel, Bernard, Éloge. 9, Lausanne, VD-Gallo, 2005, cote BCUL: DCR 8155/9.

Liens externes 
 La Goulue - « L’Art de la fugue » de Bach au clavicorde: « Intégrale » par Nicole Hostettler
 Les concerts de Villeneuve
 

Musicien vaudois
Organiste classique suisse
Claveciniste suisse
Pianiste classique suisse
Concertiste
Naissance en 1947
Projet:Valdensia/Articles liés